

События 
 494—476 (494—479) — Тиран Регия Анаксилай.
 494/493 — Афинский архонт-эпоним Пифокрит.
 Персы наголову разбивают греков в морском сражении у острова Ладе. Взятие Милета и разрушение города. Взятие других городов в Малой Азии. Персы подчиняют проливы и острова Эгейского моря: Лемнос, Лесбос, Фасос, Парос и Имброс. Окончательное подавление Ионийского восстания.Разрушение Византия.
 Беженцы из Милета и Самоса, разгромлённых персами в результате неудачного Ионийского восстания, овладевают городом Занкла в Сицилии на берегу Мессанского пролива и называют его Мессаной.
 Спартанцы во главе с Клеоменом I разбили аргосцев в битве при Сепее.

Римская республика 
 Консулы: Авл Вергиний Трикост Целиомонтан и Тит Ветурий Гемин Цикурин.
 Диктатор: Маний Валерий Волуз Максим.
 Начальник конницы: Квинт Сервилий Приск Структ.
 494 (495) — Восстановлены прежние законы. Сопротивление плебеев возобновилось. Удалось собрать воинов. Победа над сабинянами, триумф диктатора.
 Первая сецессия плебеев в Риме на Священную гору (холм около Крустумерии, между Тибром и Анио). Первый плебейский трибун (по преданию) *Сициний. Введение должностей плебейских трибунов и эдилов (плебейских).
 Ок. 494 — Римляне основали колонии к юго-востоку от Рима : Велитры, Суесса, Норба, Сигния. Римляне вдвинулись между племенами эквов (с востока) и вольсков (с юга). Племя герников вступило в Латинский союз.

Китай 
 Первый год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 В Цзинь Чжао Ян окружил силы родов Фань и Чжунхан в Чжаогэ. Чжунхан Вэнь-цзы бежал в Ханьдань.
 В 1 луне в Лу мыши съели корову, назначенную к великому жертвоприношению, взяли другую для гадания. В 4 луне, в день синь-сы совершили великое жертвоприношение.
 В 1 луне чуский ван, возглавив чжухоу (Чэнь, Суй и Сюй), окружил столицу Цай (из-за вражды к У и Цай).
 Осенью войска князей Ци и Вэй напали на Цзинь и заняли город Цзи-пу.
 Луский Цзи Кан-цзы решил вопрос о войне с Чжу. Зимой луский полководец Чжунсунь Хэ-цзи воевал с Чжу.
 В Чэнь гун предложил жителям выбирать между союзом с У либо Чу. Пока размышляли, усцы напали на Чэнь.
 юэский ван собрал войска (несмотря на советы Фань Ли — эпизод 240 «Го юй»). Войска У напали на Юэ, а также на Чэнь. Войска У разгромили Юэ при Фуцзяо (около озера Уху), отомстив за поражение при Гусу.
 юэский ван Гоуцзянь во главе 5000 воинов укрылся на горе Гуйцзи (Куайцзи) и по совету Фань Ли послал сановника Чжуна добиться мира при посредничестве Бо Пэя (которому Чжун вручил дары), обещая стать слугой уского вана, а в противном случае грозя дать последний бой (согласно эпизоду 229 «Го юй», послом был Чжуцзи Ин, а план разработал Чжун, согласно же эпизоду 239 «Го юй», послом был Чжун, а дары были вручены ускому главному жрецу Пи, который выступил за мир). У Цзы-сюй (Шэнь Сюй) произнёс речь, советуя уничтожить Юэ, но ван помирился и заключил с Юэ союз (эпизод 230 «Го юй»). Гоуцзянь вернулся в своё царство и стал думать о мести.
 В У из Юэ были посланы заложники на службу — по гл.41 «Ши цзи», ими были Фань Ли и Чжэ Цзи, по «Го юй» — сам юэский ван и Фань Ли.
 Как отмечено в «Гу бэнь чжу шу цзи нянь», «видели зелёную радугу».

См. также

Примечания